Степанок Володимир Іванович (1968-2015) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Степанок Данило Тимофійович (1902-1979) — організатор сільськогосподарського виробництва в Українській РСР, депутат Верховної Ради СРСР 1-3 скликань.

Прізвища